Franciaország
Montjean, település Charente megyében
Montjean, település Mayenne megyében